Wildenfels ist der Name

 der Stadt Wildenfels im Landkreis Zwickau in Sachsen
 des Schlosses Wildenfels der vorgenannten Stadt Wildenfels
 der Herrschaft Wildenfels mit der vorgenannten Burg Wildenfels und der vorgenannten Stadt Wildenfels
 von Wildenfels (Simmelsdorf), einem Gemeindeteil von Simmelsdorf im Landkreis Nürnberger Land in Bayern
 der Burgruine Wildenfels oberhalb des vorgenannten Ortes in der Gemeinde Simmelsdorf

sowie
 der Adelsfamilien von Wildenfels (Adelsgeschlecht) und Solms-Wildenfels
 von Anarg zu Wildenfels (um 1490–1539), kursächsischer Rat, Reformator und Kirchenlieddichter
 von Anarg Friedrich von Wildenfels, Persönlichkeit des 16. Jhs.
 von Curt von Wildenfels, Pseudonym von Mathilde Clasen-Schmid (1834–1911), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin